Treize-Décembre ou XIII-Décembre ou 13-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

13 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,

 le , une tornade détruit la nef de l'église du hameau de Villeneuve, au Fief-Sauvin en Maine-et-Loire.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 13 de Diciembre » ou « Treice de Diciembre »
 Argentine : événements non connus
 (Calle) 13 de Diciembre, à  Córdoba, dans la Province de même nom
 Mexique : événement non connu
 (Calle) 13 de Diciembre, à  Jiutepec, dans l'État de Morelos.
 (Avenida) 13 de Diciembre, à  dans l'État de Oaxaca.
 (Calle) 13 de Diciembre, à  dans l'État de Oaxaca.
 (Callejón) 13 de Diciembre, à  dans l'État de Oaxaca
 (Privada) 13 de Diciembre, à  dans l'État de Oaxaca.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
13